Cette liste des footballeurs les plus capés en équipe nationale regroupe les 100 joueurs les plus sélectionnés dans leur sélection.

Seuls les matchs reconnus par la FIFA y sont comptabilisés.

Les 2 joueurs les plus capés sont Bader Al-Mutawa et Cristiano Ronaldo, à égalité avec 196 sélections.

Le premier footballeur a avoir obtenu 100 sélections est Billy Wright en 1959.

Classement 
Ce tableau présente le classement des joueurs les plus capés en sélection nationale.

Les joueurs encore en activité en équipe nationale sont inscrits en caractères gras.

Évolution du recordman

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des footballeurs recordmans des sélections dans leurs pays
 Liste des meilleurs buteurs en sélection nationale de football
 Liste des footballeurs recordmans de buts avec leur sélection nationale
 Liste des footballeuses les plus capées en équipe nationale

Selections